«Угловой дом» () — дом в Риге на углу улиц Бривибас и Стабу.

Построен в 1912 году как доходный дом с магазинами по проекту архитектора Александра Ванагса. Изначально здание называлось Tetera nams. Часть первого этажа Углового дома, два внутренних дворика, ворота и подвальные помещения здания имеют статус исторического объекта государственного значения.

В советское время, с осени 1940 года, в здании располагался НКВД Латвийской ССР, затем Комитет государственной безопасности Латвийской ССР. С 1991 по 2008 год в Угловом доме находилась Государственная полиция Латвии, с 2008 года дом не использовался. В 2016 году проведён капитальный ремонт и открыт филиал Музея оккупации.

В июне 2003 года на входе в здание была установлена памятная плита работы скульптора Глеба Пантелеева.

Примечания

Ссылки 
 H. Celmiņa. Kā plika pa nātrām
 «Stūra mājas» čekas pagrabi visu pamesti
 Вечер в «угловом доме», или здании КГБ Delfi 28 октября 2012

Достопримечательности Риги
Здания и сооружения Риги
Улица Бривибас
Комитет государственной безопасности СССР
Полиция Латвии